Baureihe 78 steht für:

 Tenderlokomotiven mit der Achsfolge 2'C2' der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn:
 Baureihe 78.0-5: Preußische T 18, Württembergische T 18
 Baureihe 78.6: BBÖ 729
 Baureihe 7810: Umbaulokomotive der DB aus Baureihe 38